Кульпинский сельсовет

 Кульпинский сельсовет — в Дмитровском (до 1935, 1957—1994) и Коммунистическом (1935—1957) районах Московской области
 Кульпинский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1986)